La bataille du cap Bon peut faire référence à :
 la bataille du cap Bon (468), entre les Vandales et l'Empire romain ;
 la bataille du cap Bon (1941), bataille navale entre les Alliés et l'Italie.